Die Welsh Premier Football League 2009/10 war die 18. Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 14. August 2009 und endete am 24. April 2010.

Meister wurde The New Saints FC.

Modus 
In dieser Saison traten letztmals 18 Mannschaften an 34 Spieltagen an. In der Folgesaison wurde die Liga auf 12 Teams reduziert. Aus diesem Grund stiegen sechs Mannschaften ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10